Natoli je italské příjmení:

 Amedeo Natoli (1888–1963), italsko-francouzský bankéř
 Gioacchino Natoli (1940), italský soudce
 Aldo Natoli (1906–1971), italský podnikatel a politik
 Antonino Natoli (1857–1919), francouzsko-italský filantrop a podnikatel
 Guido Natoli (1893–1966), italský bankéř
 Giacomo Natoli (1846–1896), italský bankéř a politik
 Giuseppe Natoli (1815–1867), italský státník
 Luigi Natoli (1799–1875), italský katolický arcibiskup
 Vincenzo Natoli (1690–1770), italský soudce
 San Antonino Natoli, italský bohoslovec a člen třetího řádu svatého Františka
 Francesco Natoli, italský šlechtic
 Giovanni Natoli, italský šlechtic
 Luigi Natoli (1857–1941), italský spisovatel

Další užití 
 rodina Natoli
 Natoli Palace palác v Palermu.
 Palazzo dei Principi Natoli palác v Torre Archirafi.

Italská příjmení